Mistrzostwa Azji w strzelectwie – zawody strzeleckie organizowane przez Azjatycką Federację Sportów Strzeleckich. Pierwsza edycja odbyła się w 1967 roku w Tokio. Rywalizacja w strzelaniu do rzutek zaczęła się w 1981 roku w Nagoi, a w strzelaniu z 10 metrów – w 2005 roku w Bangkoku. Obie te konkurencje odbywają się co roku.

Strzelectwo

Edycje

Strzelanie do rzutek

Edycje 

Od 2011 roku liczba edycja została liczona od początku.

Strzelanie z 10 m

Edycje

Bibliografia 
 Zbiór wyników zawodów strzeleckich na stronie Międzynarodowej Federacji Sportów Strzeleckich 
 Kalendarz na stronie Azjatyckiej Federacji Sportów Strzeleckich 

Zawody strzeleckie
Mistrzostwa Azji w sporcie